Айзли (, ) — английская фамилия.

Известные носители:
 Айзли, Донн Фултон (1930—1987) — астронавт NASA.
 Айзли, Лорен (1907—1977) — американский эссеист.